Al Ismaïlia (prefectuur), prefectuur in de Marokkaanse regio Meknès-Tafilalet
Al Ismaïlia (stad), de hoofdplaats van de prefectuur